Дми́трий Его́ров:
 Егоров, Дмитрий Алексеевич (род. 1958) — российский офицер военно-морского флота. Герой Российской Федерации.
 Егоров, Дмитрий Борисович (1970—2002) — советский актёр.
 
 Егоров, Дмитрий Николаевич (1878—1931) — русский и советский историк.
 Егоров, Дмитрий Фёдорович (1869—1931) — русский и советский математик.